Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1995, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Mary Joe Fernández remporte le simple dames. En finale, elle bat Natasha Zvereva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Lisa Raymond.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 1995)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 1995 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1995
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 1995
1995 en Californie
Tennis en février 1995
Tennis en mars 1995